Вернате може да се отнася за:

 Вернате (), градче в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Милано
 Вернате (), село в Швейцария, кантон Тичино, окрък Лугано